Макмилан може да се отнася за:
 Макмилан, река в Канада

 Хора
 Дейвид Макмилан (р. 1968), шотландски химик
 Едуин Макмилан (1907-1991), американски физик
 Харолд Макмилан (1894-1986), английски политик